Teasc se poate referi la:

 Teasc - unealtă
 Teasc, Dolj - localitate